Decaturville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Decaturville (Missouri)
 Decaturville (Ohio)
 Decaturville (Tennessee)